Penaea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Penaea ingår i familjen Penaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Penaea